Les Aigles peuvent désigner :
 Les Aigles, un jeu de figurines édité par Jeux Descartes ;
 Les Aigles, une pièce de théâtre de Victor Haïm ;
 Les Aigles, une série télévisée diffusée à VRAK.TV qui suit le quotidien de cinq joueurs de football des Aigles de l'Assomption, au Québec.